

Patronymes 
Коrneïev (masculin ; ) ou Коrneïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Korneïev (1981-), joueur de volley-ball russe ;
 Alexeï Korneïev (1939-2004), joueur de football international soviétique ;
 Igor Korneïev (1967-), footballeur russe ;
 Iouri Korneïev (1937-2002), basketteur russe ;
 Constantin Korneïev (1983-) joueur de hockey sur glace russe ;
 Oleg Korneïev (1969-), joueur d'échecs russe puis espagnol.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe